Cesareo ist der Familienname folgender Personen:
 Giovanni Cesareo (* 1926), italienischer Journalist und Schriftsteller
 Giovanni Alfredo Cesareo (1860–1937), italienischer Dichter, Essayist und Politiker
 Rocco Cesareo (* 1955), italienischer Theater- und Filmregisseur

Siehe auch:
 San Cesareo
 Caesarius